Ла Боканда има више значења:

 Ла Боканда (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Боканда (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику